

Anno 
 1957 – (MCMLVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1957 a.C.

Matematica 
 1957 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1957 Angara – asteroide della fascia principale del sistema solare.